Blackbird Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackbird Hill (Nebraska)
 Blackbird Hill (New Mexico)